Les Marches d'Argent sont une région des Royaumes oubliés, un monde fictif créé pour le jeu de rôle Donjons et Dragons. Sa capitale est Lunargent.

Cette région a été créée par une alliance défensive entre les humains, les elfes et les nains. C’est une zone montagneuse au nord de la Haute-Forêt. Au centre se trouve la ville Lunargent, un haut d’apprentissage de la magie.
On y trouve également :
 Sundabar
 Everlund
 Castelmithral
 La Citadelle d’Adbar
 Le Royaume Orque des Flèches
 Mirabar
 Le Boilune (qui devient le Boiluisant)
 Feldbar
 Les collines du Givre, abritant un clan de redoutables Géants du Givre

On y trouve également, en Outreterre, la cité drow de Menzoberranzan.

Région des Royaumes oubliés